Verdrag van El Pardo (1739)
Verdrag van El Pardo (1761)
Verdrag van El Pardo (1778)